Этельбáльд (др.-англ. Æþelbald; англ. Ethelbald, Aethelbald, Æthelbald) — имя англосаксонских королей:
 Этельбальд — король Мерсии (716—757).
 Этельбальд — король Уэссекса (856—860).